Žebříček IIHF 2019 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2019, který byl vydán po mistrovství světa v ledním hokeji 2019.

Žebříček mužských reprezentací

Externí odkazy 
 Žebříček IIHF 2019

Lední hokej v roce 2019